Jesús Galván Carrillo (Sevilla, 1974), futbolista andalús que juga de lateral dret 
 Ventura Galván, comediant i músic espanyol del 
 Rodrigo Galván de Bastidas (Sevilla, ~1465 - Santiago de Cuba, 1527), navegant i conqueridor espanyol 
 Enrique Tierno Galván (Madrid, 1918 – 1986), polític espanyol, alcalde de Madrid, assagista i doctor en dret i en filosofia i lletres